Hyalina nitida är en snäckart som först beskrevs av Hinds 1844.  Hyalina nitida ingår i släktet Hyalina och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
nitida